Ана Карраскоса (* 1980) — іспанська дзюдоїстка. Бронзова призерка чемпіонатів світу та чемпіонка Європи-2008.
 Андрес Карраскоса Косо (* 1955) — іспанський прелат і ватиканський дипломат.
 Мікеле Карраскоса (1774—1853) — неаполітанський генерал і політик.
 Хорхе Карраскоса (* 1948) — аргентинський футболіст, який грав на позиції лівого захисника.

Карраскоса — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Карраскоса-де-Абахо — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Карраскоса-де-Аро — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Карраскоса-де-Енарес — населений пункт в муніципалітеті Еспіноса-де-Енарес у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Гвадалахара.
 Карраскоса-де-Тахо — населений пункт в муніципалітеті Сіфуентес у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча провінції Гвадалахара.
 Карраскоса-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Карраскоса-дель-Кампо — населений пункт в муніципалітеті Кампос-дель-Параїсо у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Куенка.
іспанські прізвища